Пово́йничек венге́рский () — вид цветковых растений рода .

Ботаническое описание

Стебли и листья 
Небольшое водное травянистое растение высотой 4—12 (по другим источникам, 3—6) см. При оптимальных условиях образует густые кругообразные скопления 30—40 см длиной. Стебли ползучие, ветвящиеся, укореняются в узлах (вегетативное размножение). Листья удлинённо-ланцетной или продолговато-овальной формы, 4—6 мм длиной и 1,7 шириной, тупоконечные. Имеются маленькие ланцетные, острые, зубчатые прилистники.

Цветок 
Цветки расположены одиночно, очерёдные, на коротких цветоножках. Чашечка 4-раздельная с продолговато-яйцеввидными тупоконечными чашелистиками. Лепестков 4, они овальные, круглые. Цветение в июне—августе.

Плоды и семена 
Плод — коробочка. Исследования японских учёных показали, что семена этого растения сохраняют всхожесть 50 лет.

Ареал и местообитание 
Эндемик Венгрии. Предпочитает болотистые, илистые места. Имеется маленькая популяция этого вида в Южной России, отколовшаяся от венгерской в первой половине XX века.

Хозяйственное значение и применение 
Это растение может быть сорняком, засоряющим посадки риса.

Примечания

Ссылки 
 http://www.bekesmegye.com/bekes-megye/gyomai-gyomok-kozott-ii-a-magyar-latonya-elatine-hungarica
 https://web.archive.org/web/20050117085211/http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1998/9844/florank/florank.html
 http://www.novenykatalogus.hu/noveny/elatine_hungarica/?nid=52175&sid=

Повойничковые
Флора Европы
Водные растения
Сорные растения